Раш — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Раш, Барбара (род. 1927) — американская актриса.
 Раш, Бенджамин (1746—1813) — американский политический деятель и психиатр.
 Раш, Бобби (род. 1946) — конгрессмен нижней палаты США.
 Раш, Брендон (род. 1985) — американский баскетболист.
 Раш, Брион (род. 1984) — американский профессиональный баскетболист.
 Раш, Герман (1914—1974) — немецкий офицер-подводник, кавалер Рыцарского креста.
 Раш, Даниэлла (род. 1976) — чешская порноактриса.
 Раш, Дебора (род. 1954) — американская актриса.
 Раш, Дженнифер (род. 1960) — американская певица.
 Раш, Джеффри (род. 1951) — австралийский кино- и театральный актёр, лауреат премий «Оскар».
 Раш, Джим (род. 1970) — американский актёр, комедиант и сценарист.
 Раш, Дэвид (род. 1944) — американский актёр.
 Раш, Иан (род. 1961) — валлийский футболист.
 Раш, Карем (литературное имя — Кавад) Багирович (1936—2016) — советский и российский писатель, историк, публицист.
 Раш, Кристин Кэтрин (род. 1960) — американская писательница.
 Раш, Линдон (род. 1980) — канадский бобслеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года.
 Раш, Мэтью (род. 1972) — американский порноактёр.
 Раш, Одейя (род. 1997) — израильская актриса кино и телевидения.
 Раш, Отис (1935—2018) — американский блюзовый певец и гитарист.
 Раш, Отто (1891—1948) — юрист, бригадефюрер СС, командир айнзацгруппы С.
 Раш, Ричард (1780—1859) — американский общественный и государственный деятель.
 Раш, Ричард (режиссёр) (1929—2021) — американский режиссёр, сценарист, продюсер.
 Раш, Уильям (1756—1833) — американский скульптор.

Вымышленные персонажи 
 Николас Раш — герой научно-фантастического телесериала «Звёздные врата: Вселенная».

Топоним 
 Раш — город в Ирландии.
 Раш — город во Франконии — исторической области на юго-востоке Германии, поблизости от города Альтдорф-бай-Нюрнберг.
 Раш — мелководное солёное озеро в округе Туэла, штат Юта, США.
 Раш — река в Северной Дакоте, США.
 
 Раш-Лейк (тауншип, Миннесота)
 Раш-Сити (город, Миннесота)

Другое 
 «Раш» — американский телесериал.
 Раш — в компьютерных играх ранняя атака на силы противника.
 «Август Раш» — американский фильм 2007 года.

См. также 
 Rush — канадская прогрессив-рок-группа.